Koenikea är ett släkte av kvalster. Koenikea ingår i familjen Unionicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Koenikea